Фе́лларна, также Фялларна (), на письме раньше также Fällorna — деревня в волости Вормси уезда Ляэнемаа, Эстония. Расположена на острове Вормси.

География 
Деревня Фелларна расположена в центральной части острова Вормси, примерно в 3 километрах к северу от волостного центра — деревни Хулло. Высота над уровнем моря — 10 метров.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне насчитывалось 10 жителей, из них 8 (80,0 %) — эстонцы.

Численность населения деревни Фелларна:

История 

В письменных источниках 1637 года упоминается Fellen, 1651 года — Fäll-Engen, 1667 года — Fællengien, ~ 1740 года — Fällana.

На военно-топографических картах Российской империи (1846–1863 годы), в состав которой входила Эстляндская губерния, деревня обозначена как Феллана, Фельбю.

Так как деревня находится в центре острова, раньше её шуточным названием было Äggolan («желток»).

С XIII века и до 1944 года на острове Вормси в основном жили балтийские шведы. До 1919 года деревня принадлежала мызе Магнусгоф (, , Сууремыйза).

Проживавший на Вормси известный садовод Яан Шпуль Роталия (Jaan Spuhl Rotalia) обучал жителей острова окулировке деревьев. Из его сада, находившегося в Фелларна, островитяне получали  посадочный материал, в числе прочего — ставший позже известным в Эстонии шведский сорт яблок .

В 1934 году в Фелларна проживали 11 семей общей численностью 72 человека. В 1944 году в Швецию эмигрировали 57 человек.

В 1977–1997 годах Фелларна официально была частью деревни Сууремыйза.

В 2002 году в деревне проживали 3 мужчин и 2 женщины. По состоянию на 1 января 2020 года в деревне насчитывалось 6 мужчин и 3 женщины, из них лиц трудоспособного возраста (15–64 года) — 6 человек, лиц пенсионного возраста (65 лет и старше) — 3.

Достопримечательности 
На территории деревни Фелларна находится часть природного парка Вормси.

Объектом культурного наследия является смоляная печь Фелларна. В ландшафте сохранились её следы, однако они не позволяют определить тип объекта.

Происхождение топонима 
По мнению шведского языковеда, специалиста по ономастике  название деревни отсылает или к среднему роду шведского слова fälle или к женскому роду слова fälla («рубка леса») во множественном числе.

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Ляэнемаа